Branchiopolynoe symmytilida är en ringmaskart som beskrevs av Pettibone 1984. Branchiopolynoe symmytilida ingår i släktet Branchiopolynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
symmytilida